Роська (приток Роси)  — река на Украине
 Роська (приток Малицы) — река в России